Providence steht für:
 Providence (Fernsehserie)
 Providence (1977) 
 Providence (1991)
 USS Providence (SSN-719)
 Providence (Band), japanische Progressive-Rock-Band
 Fort Providence (Slavey: Zhahti Koe "Missionshaus"), 160 Meter hoch gelegener Weiler in der Region Dehcho in den Nordwest-Territorien in Kanada
 Bistum Providence
 Providence-Atoll, Atoll im Indischen Ozean
 Providence Cove, Bucht an der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika
 Providence-Inseln, Atoll im Stillen Ozean, siehe Ujelang 
 Providence, Organisation in der Videospielserie Hitman

Providence ist der Familienname folgender Personen:

 Ruben Providence (* 2001), französischer Fußballspieler

Providence ist der Name mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Providence (Rhode Island)
 Providence (Butler County, Alabama)
 Providence (Cullman County, Alabama)
 Providence (Marengo County, Alabama)
 Providence (Walker County, Alabama)
 Providence (Arkansas)
 Providence (Polk County, Florida)
 Providence (Union County, Florida)
 Providence (Illinois)
 Providence (Indiana)
 Providence (Knox County, Kentucky)
 Providence (Simpson County, Kentucky)
 Providence (Trimble County, Kentucky)
 Providence (Webster County, Kentucky)
 Providence (Baltimore County, Maryland)
 Providence (Cecil County, Maryland)
 Providence (Talbot County, Maryland)
 Providence (Minnesota)
 Providence (Missouri)
 Providence (Caswell County, North Carolina)
 Providence (Granville County, North Carolina)
 Providence (McDowell County, North Carolina)
 Providence (Mecklenburg County, North Carolina)
 Providence (Pennsylvania), heute: Trappe, Montgomery County, Pennsylvania 
 Providence (South Carolina)
 Providence (Blount County, Tennessee)
 Providence (Davidson County, Tennessee)
 Providence (Grundy County, Tennessee)
 Providence (Lewis County, Tennessee)
 Providence (Madison County, Tennessee)
 Providence (Sumner County, Tennessee)
 Providence (Angelina County, Texas)
 Providence (Polk County, Texas)
 Providence (Utah)
 Providence (Grayson County, Virginia)
 Providence (Halifax County, Virginia)
 Providence (Washington)
 Providence (West Virginia)
 Providence Church (Virginia)
 Providence Forge (Virginia)
 Providence Junction (Virginia)
 Providence Mill (North Carolina)

in anderen Ländern:
 Providence (Mauritius)
 Providence (Grenada)

Siehe auch
 New Providence